kokpit (lotnictwo)
 kokpit (żeglarstwo)
 kokpit (motoryzacja)